Herly (Pas-de-Calais)
 Herly (Somme)